Bundesliga (mn. njemački: Bundesligen) (Savezna liga) je ime za prvoligaška natjecanja u svim športovima u Njemačkoj ili Austriji.

Ipak, pod ovim se misli obično na njemački najviši razred nogometnog natjecanja.

Bundeslige u Njemačkoj 
 nogomet (nogomet, nogometni savez)
 nogometaši
 nogometašice
 ispod 19
 košarka
 košarkaši
 košarkašice
 rukomet
 šah
 šah
 šah na daljinu
 bejzbol

Bundeslige u Austriji 
 Bundesliga (austrijski nogomet)

Bundeslige u Švicarskoj 
 švicarska šahovska Bundesliga

Najčešće se njemačke i austrijske prvake dobije putem pobjednika Bundeslige. Ista Bundesliga je obično organizirana kao liga-sustav. Svaki sudionik igra dvije utakmice sa svakim sudionikom Bundeslige, jednu na domaćem igralištu, jednu u gostima kod protivnika. Bodove se osvaja temeljem ishoda susreta; primjerice, u nogometnoj Bundesligi, momčad koja pobijedi u utakmici dobiva 3 boda, u slučaju pak neodlučenog ishoda, svaki sudionik utakmice dobiva po 1 bod, a poraženi ne dobiva nijedan bod. Momčad koja osvoji najviše bodova koncem sezone osvaja prvenstvo, bez ikakvih doigravanja ili završničnog susreta.

U Njemačkoj i Austriji, Bundesligen su elitna športska ligaška natjecanja u određenom športu, dok, ovisno o športu, druge lige imaju imena poput "2. Bundesliga" ili kao "Regionalliga"".

 američki nogomet
 fistball
 gimnastika
 Hokej
 hokej na travi
 hokej na ledu (1958.-1994.)
 hokej na ledu (1995.-
  "Unihockey" "(floor hockey)"
 ragbi
 stolni tenis
 tenis
 Triatlon
 odbojka

Vidi još 
 njemački prvaci 
 austrijski prvaci 
 prvenstva Njemačke u nogometu
 2. njemačka nogometna Bundesliga

Vidi još 

 Regionalliga
 Oberliga
 DDR-Oberliga

Šport u Njemačkoj
Šport u Austriji
Šport u Švicarskoj